Stati Uniti d'America
Eastlake – villaggio della Contea di Manistee, Michigan
Eastlake – città della Contea di Lake, Ohio